FAI kup (eng. Football Association of Ireland Challenge Cup), poznat kao i FAI Ford Cup iz sponzorskih razloga, je knock-out natjecanje klubova iz Irske, uključujući i Derry City koji je teritorijalno iz Sjeverne Irske, ali sudjeluje u svim natjecanjima Republike Irske. Organizira ga Irski nogometni savez. Bio je poznat i pod imenom Free State Cup od 1923. do 1936. Apsolutni rekorder po broju osvojenih trofeja je dublinski Shamrock Rovers, koji ga je osvojio 24 puta.

Trenutni prvaci su Sporting Fingal, koji je pobijedio Sligo Rovers F.C. na stadionu Tallaght 22. studenog 2009.

Povijest 

Još od 1920.-ih godina finala ovog najstarijeg irskog kupa igrala su se na stadionu Dalymount Park u Dublinu. Međutim 1990. zbog nedostatka opreme na Dalymountu finala su preseljena. Od 1990. – 1997. godine finala su igrana na stadionu Landsdowne Road, da bi se na dvije godine opet vratila na Dalymount Park. Od 1999. do 2002. godine igrana su na stadionu Tolka Park, da bi se 2003. na tri godine opet vratila u Landsdowne Road. Zbog obnove Landsdowne Roada 2007. i 2008. godine finala su se igrala na RDS Areni. Finale 2009. igrano je na stadionu Tallaght, dok će se finala od 2010. pa nadalje igrati na Aviva Stadionu.

Shelbourne, Bohemians i Derry City su jedini klubovi koji su osvojili i FAI kup i Sjevernoirski (Irish Kup). Shelbourne i Bohemians su Irish kup osvojili prije raspada, dok je Derry ostao u sklopu sjevernoirskih klubova sve do 1973.

Athlone Town A.F.C. 1924., Dundalk F.C. 1958. te Shamrock Rovers F.C. 1968. su osvojili kup bez primljenog pogotka.

Od 2003. irski nogomet prešao je na s tradicionalnog europskog kolovoz-svibanj na skandinavski model igranja (jedna godina, jedna sezona). To je utjecalo da se FAI kup pokal diže dva puta 2002. godine. Dundalk F.C. ga je podigao u travnju, dok je Derry City to napravio u studenom.

Kronologija

Prema klubovima

Bilješke
Uključuje Cork United
Uključuje Waterford
Uključuje Limerick United
Uključuje Droghedu
od 1985. kada se Derry pridružio ligi

Vidi još 
 Irska nogometna reprezentacija
 Irski nogometni savez
 Irska Premier liga
 Irska prva liga
 A Championship
 Irski liga kup
 Setanta kup

Izvori 
Ireland - Popis finala kupova
Ireland - FAI kupovi 1921./22.-1993./94.
Ford imenovan sponzorom do 2010.

Nogomet u Irskoj
Irska